Baby Boy (Beyoncé), een nummer van Beyoncé
 Baby Boy (film), een film uit 2001